Офир — многозначный термин:

Топонимы 
 Офир — страна, упоминаемая в Библии.
 Офир — название каньона на Марсе.

Персоналии 
 Офир — сын Иоктана (сына Евера).
 Офир, Шайке — израильский актёр.

Прочее 
 Офир (премия) — израильская премия в области киноиндустрии, названная в честь Ш. Офира.

См. также 
 Колония-Офир